Национальная безопасность:
 Национальная безопасность
 Национальная безопасность (фильм)